

Geografia

Austria 
 Steinbrunn – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung

Francja 
 Steinbrunn-le-Bas – gmina
 Steinbrunn-le-Haut – gmina

Osoby 
 Jakob Sigismund von Reinach-Steinbrunn – szwajcarski biskup